Název Vadakstis může znamenat:

 Vadakstis (přítok Venty) – řeka na hranicích mezi Litvou a Lotyšskem, pravý přítok Venty
 Vadakstis (přítok Šventupis) – řeka na západě Litvy, pravý přítok Šventupisu